Kupfersulfid steht für:
 Kupfer(I)-sulfid, Cu2S 
 Kupfer(II)-sulfid, CuS 
 Kupfer(II)-disulfid, CuS2, Bestandteil des Minerals Villamanínit